Zinnbächlein heißen Gewässer:

 Zinnbächlein (Lehstenbach) – zwei Zuflüsse des Lehstenbachs (zur Eger) im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern; bachabwärts:
 Zinnbächlein (Lehstenbach, Fichtenhammer), rechter Zufluss vor Fichtenhammer, Stadt Kirchenlamitz
 Zinnbächlein (Lehstenbach, Neudorf), rechter Zufluss vor Neudorf, Stadt Marktleuthen

Siehe auch:
 Zinnbach